Антиохида (Antiochis, ) е женската форма на Антиох и може да се отнася за:

 Антиохида или Антиохис е име на атинската община (Фила), участвала с командир Аристид в Битката при Маратон
 Антиохида е име на принцеси от династията на Селевкидите:
 Антиохида I, дъщеря на Ахей, съпруга на Атал, майка на Атал I Сотер, цар на Пергам
 Антиохида II, дъщеря на Селевк II Калиник, сестра на Антиох III, съпруга от 212 пр.н.е. на Ксеркс, цар на Армения
 Антиохида III, дъщеря на Антиох III, съпруга на Ариарат IV Евсеб, майка на Стратоника IV, съпругата на Евмен II
 Антиохида, дъщеря на Антиох I Теос, цар на Комагена, майка на Ака I, 1 век пр.н.е.
 Антиохида, конкубина на Антиох IV Епифан
 Антиохида от Тлос, лекарка в Ликия, дъщеря на Диодот, 1 век пр.н.е.

Вижте също 
 Антиохия
 Антиохиан